Op het tennistoernooi van de Paralympische Zomerspelen 2020 speelden de quads in het dubbelspel van 27 augustus tot en met 1 september 2021.

Toernooisamenvatting 
Het Nederlandse duo Sam Schröder en Niels Vink, als tweede geplaatst, won de gouden medaille. In de gouden finale versloegen zij de als eerste geplaatste Australische titelverdedigers Dylan Alcott en Heath Davidson die het zilver mochten ontvangen. Het thuisspelende koppel Mitsuteru Moroishi en Koji Sugeno nam de bronzen medaille mee naar huis.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema Paralympische spelen, klik Wheelchair tennis, dan klik Quad Doubles
 Toernooischema ITF

Tennis op de Paralympische Zomerspelen 2020